She's Got Issues — пісня американського панк-рок гурту The Offspring видана 19 жовтня 1998 року на лейблі Columbia. Пісня є сьомим треком з п'ятого студійного альбому  Americana (1998) і була представлена як четвертий і останній сингл з цього альбому. She's Got Issues не була включена у збірку найкращих хітів гурту Greatest Hits (2005), але увійшла у збірку Complete Music Video Collection (2005). Також, She's Got Issues увійшов як третій трек до EP A Piece of Americana, який був виданий у тому ж 1998 році.

Список треків

Версія 1

Версія 2/UK CD1

Версія 3/UK CD2

Чарти

Примітки 

Сингли The Offspring
Сингли 1998